Кишкин — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Кишкин, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 8670; 26 ноября 1851.
 Кишкин, Андрей Матвеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 2428 (1061); 4 сентября 1812.
 
 Кишкин, Лев Сергеевич (1918—2000) — советский и российский филолог-славист, заслуженный деятель науки РФ (1998).
 Кишкин, Михаил Михайлович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3680; 13 февраля 1823.



См. также 
 Кишкины
 Кишкино
 Кишки (значения)